Алікс Добкін — американська музикантка, авторка пісень, лесбійська феміністка.
 Девід Добкін — американський сценарист, продюсер, режисер.
 Добкін Дмитро Маркович — український політик, народний депутат України.
 Добкін Михайло Маркович — український політик, народний депутат України.

Єврейські прізвища